Politische Rechte steht für:
 Politische Rechte (Politik), Teil des politischen Meinungsspektrums
 Politische Rechte (Recht), Teil der Bürgerrechte